Тио Мончо има више значења:

 Тио Мончо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тио Мончо, Уранија Франјути де Васкез (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тио Мончо, Каобанал 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику